Сезона 2003/04. Премијер лиге била је дванаеста сезона Премијер лиге. На крају, Арсенал је завршио сезону без иједног пораза (први тим коме је то успело после Престон Норт Енда 1889 - пре 115 година).

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премиер лиге за сезону 2003/2004

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгубљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Премијер лига
Сезона 2003/04. у енглеском фудбалу